Дикарь — человек, принадлежащий к цивилизации низкого уровня развития.
 Дикарь (природный камень)

Фильмы 
 «Дикарь» () — американский фильм 1953 года с Марлоном Брандо.
 «Дикарь» () — американский фильм 1961 года с Элвисом Пресли.
  — американский фильм 1962 года.
 «Дикарь» () — французский фильм 1975 года с Катрин Денев и Ивом Монтаном.
 «Дикарь» — советский фильм 1988 года, режиссёр Рустам Ибрагимбеков.
 «Дикарь», или «Гоген. Путешествие на Таити» () — французский фильм 2017 года с Венсаном Касселем.

См. также 
 «Дикарка» — российский фильм 2001 года.
 Дикари
 Благородный дикарь